Piatra a következő romániai települések román neve:
 Kőfarka, Beszterce-Naszód megyében
 Kövesláz (Ferencvölgye), Máramaros megyében
 Piatra, Teleorman megyében
 Piatra, Constanța megyében